St. Albans är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Hertfordshire och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km norr om huvudstaden London. Distriktet har 140 664 invånare (2011).

City and District of St. Albans delas in i:
 Colney Heath
 Harpenden Rural
 London Colney
 St. Michael
 Harpenden
 Sandridge
 Redbourn
 St. Stephen
 Wheathampstead

Följande tätorter finns i City and District of St. Albans:

 St Albans
 Harpenden
 London Colney
 Colney Heath
 Redbourn
 Wheathampstead
 Smallford

I övrigt finns följande i City and District of St. Albans:

 sjön Verulamium Lake

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Englands distrikt
City and District of